Шанс может означать:
 Шанс (, первоначально — род игры в кости) — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.
 «Шанс» — художественный фильм Александра Майорова (СССР, 1984 год).
 «Шанс» — название сети магазинов бытовой техники и электроники в Центральном федеральном округе России.
 «Шанс» — британский драматический телесериал.
 «Шанс» — американский телесериал с Хью Лори в главной роли.
 «» — американский драматический фильм Джона Б. Края (США, 2020 год).
 Шанс — российская компания, производящая СЗР.

См. также 
 Шансы банка

Примечания